Binomium, een algebraïsche constructie, bestaande uit 2 eentermen
Binomium van Newton, een wiskundige formule om de macht van een som eenvoudiger uit te drukken
Binomiale verdeling, een term uit de kansrekening
Binomiaalcoëfficiënt, een term uit de combinatoriek
Binomiale nomenclatuur, een taxonomisch systeem ontworpen door Carolus Linnaeus